Валёнков — фамилия. Известные носители:

 Валёнков, Павел Фёдорович — инженер-механик, владелец чугуно-литейного и судостроительного заводов в Муроме.
 Валёнков, Георгий Павлович (1893—1940) — советский архитектор.